Makai Endre (1884–1972) sebészorvos
 Makai Endre (1915–1987) matematikus